Артур Шомлаї (1883—1951) — угорський актор театру і кіно, педагог, громадський діяч. Народний артист Угорської Народної Республіки.
 Лайош Шомлаї (1932—1999) — угорський футбольний арбітр.
 Реже Шомлаї (1911—1983) — угорський футболіст, що грав на позиції півзахисника, зокрема, за клуб «Ніцца», а також національну збірну Угорщини. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Чемпіон Угорщини. Чемпіон Болгарії (як тренер). Володар Кубка Болгарії (як тренер).
 Хорхе Шомлаї (* 1946) — аргентинський весляр.
угорські прізвища